Komsomolec je pojmenování člena sovětské mládežnické organizace, Komsomolu. Jménem Komsomolec jsou rovněž označeny ponorky, lodě, technické výrobky a jiné:

 K-278 Komsomolec – sovětská ponorka třídy  ztracená 7. dubna 1989 v Norském moři
 Komsomolec (křižník) – sovětský křižník třídy Čapajev (na vodu spuštěn jako Valerij Čkalov, přejmenován v roce 1958)
 torpédové čluny typu Komsomolec — série malých sovětských torpédových člunů (projekty 123, 123bis, M-123bis a 123K)
 T-20 Komsomolec – sovětský dělostřelecký tahač
 Komsomolec (remorkér) – sovětský remorkér, těžce poškozený ponorkou U 209
 Komsomolec (fotoaparát) – sovětský středněformátový fotoaparát
 Komsomolec (radiopřijímač) – sovětská krystalka vyráběná v letech 1947–1957

Související články 
 Komsomolsk
 Komsomolskaja